Подводные лодки проекта 949А «Анте́й», по кодификации НАТО — Oscar-II — серия советских и российских атомных ракетных подводных лодок 3-го поколения, вооружённых крылатыми ракетами 3М45 (П-700). Проект является усовершенствованной модификацией проекта 949 «Гранит». Главный конструктор И.Л. Баранов.

История 
Задание на проектирование было выдано в 1969 году. Разработка проекта 949 стала новым этапом развития подводных лодок класса АПРК, на которые, в соответствии с концепцией асимметричного ответа, возлагалась задача противостояния авианосным ударным соединениям. Новые ракетные подлодки должны были прийти на смену подлодкам проектов 659 и 675 и в соответствии с техническим заданием превосходили их по всем основным параметрам — могли запускать ракеты как из надводного, так и из подводного положения, имели меньшую шумность, более высокую скорость подводного хода, втрое больший боезапас, ракеты с кардинально улучшенными боевыми возможностями. Проект 949 стал вершиной и окончанием развития узкоспециализированных подводных лодок — «убийц авианосцев».

 Модернизация
В декабре 2011 года стало известно, что в ЦКБ «Рубин» разработан проект модернизации. Планируется замена ракет П-700 на более современные П-800 «Оникс» или ракеты из семейства «Калибр». Планируется модификация пусковых контейнеров, без переделки корпуса. Модернизация АПЛ Северного флота будет производиться в ЦС «Звёздочка», а Тихоокеанского — на ДВЗ «Звезда».

Конструкция 
Подводные лодки проекта 949А являются четвёртыми по водоизмещению и длине в мире, уступая только подводным лодкам проекта 941 «Акула», проекта 955 «Борей» и американским подводным лодкам типа «Огайо».
 Корпус
Конструкция двухкорпусная, с расстоянием между лёгким и прочным корпусом 3,5 метра, что обеспечивает значительный запас плавучести, до 30 %, и даёт дополнительную защиту от подводных взрывов. За характерный внешний облик они получили прозвище «батон», а за мощное ударное вооружение их прозвали «убийцы авианосцев». Прочный корпус разделён на десять внутренних отсеков.

 Энергетическая установка
Главная энергетическая установка имеет блочное исполнение и включает в себя два ядерных реактора типа ОК-650Б и две паровые турбины типа ОК-9 мощностью 98 000 л. с., работающие через редукторы на гребные винты. Дополнительно, для вспомогательных функций, подводные лодки проекта 949 оснащены двумя дизель-генераторами типа ДГ-190, мощность которых составляет 8700 л. с.

Вооружение 
 Противокорабельное
На протяжении средних отсеков в боковых контейнерах вне прочного корпуса находятся 24 ракеты 3М45 комплекса 3К45 (П-700 «Гранит»), являющиеся главным оружием лодок. Контейнеры наклонены вперёд от вертикали на угол 40-45° и попарно закрываются двенадцатью крышками-обтекателями, составляющими часть лёгкого корпуса.

На модернизированных АПЛ проекта 949АМ «Антей» до 2020 года будет до 72 ракет «Калибр» или «Оникс», а также ПКР «Циркон».

 Минно-торпедное
Торпедное вооружение представлено шестью носовыми торпедными аппаратами: двумя калибра 650 мм и четырьмя калибра 533 мм. В боезапас входят 8-12 ракето-торпед и торпед калибра 650 мм и 16 торпед калибра 533 мм.

Представители проекта 
В 1982—1996 годах построено 11 кораблей из 18 запланированных, одна лодка потеряна, К-329 достраивают по проекту 09852, остальные разобраны на стапеле или отменены.

Цвета таблицы:
 Белый  — не достроена или утилизирована не спущенной на воду
 Зелёный  — действующая в составе ВМФ России
 Синий  — находится в ремонте или на модернизации
 Красный  — списана, утилизирована или потеряна

Сравнительная оценка 
Подводные лодки проекта 949А «Антей» являются самым многочисленным классом кораблей, на вооружении которых находятся ракеты П-700, также корабли этого класса являются лидерами по количеству пусковых установок «Гранит» на одном носителе.

В настоящее время подводные лодки проекта 949А, совместно с бомбардировщиками Ту-22М3 авиации ВМФ России, являются основным средством противодействия ВМФ России ударным авианосным группам ВМС США. После завершения службы «Антеев» их задачи будут выполнять подводные лодки проекта 885 «Ясень». Стоимость АПЛ 949А «Антей» в середине 1980-х годов составляла 226 миллионов рублей — около 10 % стоимости авианосца «Нимиц» без учёта стоимости авиакрыла.

В 2020-х годах ведётся перевооружение подводных лодок проекта 949А ракетами типов «Оникс» и «Калибр» с увеличением боезапаса вплоть до 72 ракет за счёт размещения ракет меньших габаритов по три в одной шахте.

В культуре 
 Российская компания «Звезда» выпускает пластиковые сборные модели кораблей проекта 949А К-266 «Орёл» и К-141 «Курск» в масштабе 1:350.
 В компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare 3 в одной из миссий нужно штурмовать подводную лодку класса Oscar-II.
 После гибели подводной лодки К-141 «Курск» ей и её экипажу было посвящено множество картин, песен (и музыкальных альбомов), а также книги и документальные кинофильмы.

Примечания

Ссылки 
 submarine.id.ru ПЛАРК — Проект 949А «Антей»
 globalsecurity.org Project 949A Antey / Oscar II
 Проект 949А «Антей» (NATO — Oscar-2) 
  — изображение корабля из космоса на GoogleEarth
 ВМФ России: из грязи в «князи»
 ПЛАРК проекта 949, 949А и 949У на russianships.info

Литература 
 

 
Появились в 1982 году в СССР
Типы кораблей в составе ВМФ России